Saline County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saline County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 76000465
 Saline County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 77000815
 Saline County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 90000967